Příjmení Hoffmeister nese více osob:

 Adolf Hoffmeister (1902–1973) – český spisovatel, dramatik a malíř
 Ferdinand Hoffmeister (1875–1936) – český klasický filolog a středoškolský pedagog
 Freya Hoffmeister (* 1964) – německá podnikatelka a kajakářka
 Gunhild Hoffmeisterová (* 1944) – bývalá východoněmecká atletka, běžkyně, trojnásobná olympijská medailistka
 Karel Hoffmeister (1868–1952) – český klavírista, autor biografií hudebních skladatelů
 Xénia Hoffmeisterová (* 1958) – česká malířka, sochařka, grafička, scénografka a kostýmní návrhářka